

Тілтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Тілтон — селище, штат Іллінойс